Yalí, een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
 Yali (volk), een volk op Papoea
 Yali (mythologie), een mythologisch figuur in het Hindoeïsme
 Gyali of Yali, een Grieks vulkanisch eiland
 Yalı, een Turks zomerhuis aan de waterkant, vooral aan de Bosporus

Zie ook 
 Jali (doorverwijspagina)
 Yalli, een Azerbeidzjaanse volksdans